Йохан Фредерик Николай Вермерен (; 12 мая 1823, Рингстед — 10 января 1910, Копенгаген) — датский художник, профессор живописи.

Жизнь и творчество 
Ученик художника  (1792—1873) в ; затем учился в Датской королевской академии художеств в Копенгагене у  Йоргена Роэда (1808—1888). В 1855—1857, 1862 и в 1878 годах совершил путешествия по Италии и поездки в Париж. В 1873—1901 — профессор Датской королевской академии художеств.

Живопись Ф. Вермерена причисляется к школе Кристофера Вильгельма Эккерсберга, и он признаётся последним крупным представителем  XIX века.

Работы 
После смерти Вермерена его работы были показаны на многих выставках в Дании. Также его работы были показаны в Риме в 1977 году, где они являлись частью выставки датской живописи, созданной в Риме в течение 1800-х годов. Работы Вермерена хранятся во многих музеях Дании, включая Национальный художественный музей, коллекцию Хиршпрунга, Новую глиптотеку Карлсберга, а также в местных музеях Орхуса, Западной Зеландии и Коллинге.

Литература

Галерея 

Художники Дании
Педагоги Дании
Члены Шведской королевской академии искусств